Cookie heeft meerdere betekenissen:

 een internet-term: zie Cookie (internet)
 een Engelse gospelzangeres: zie: Cookie (zangeres)
 een film uit 1989: zie Cookie (film)
 het Amerikaans-Engelse woord voor koekje
 een Japans mangamagazine, gericht op meisjes (shojo)
 een mobiele telefoon: zie LG Cookie en diens opvolger LG Cookie Plus
 een tijdschrift: zie Cookie (tijdschrift)